Бартелеми Теодор, граф де Тё де Мейландт (; , замок Схабрук, Синт-Трёйден — , замок Мейландт, Хёсден) — бельгийский католический политический деятель. Глава правительства Бельгии с 4 августа 1834 по 18 апреля 1840, с 31 марта 1846 по 12 августа 1847 и с 7 декабря 1871 по 21 августа 1874 (умер в должности).

Биография 
Получил юридическое образование, работал адвокатом, в конце 1820-х гг. примкнул к Феликсу де Мероду в рамках политической оппозиции католиков протестантской королевской власти Объединённых Нидерландов. Участвовал в Бельгийской революции 1830 года, после чего был избран депутатом Национального конгресса от Хасселта. В 1831 г. занял пост министра внутренних дел в правительстве Феликса де Мюленаре — первом кабинете, утверждённом новым монархом Бельгии Леопольдом I. В дальнейшем граф де Тё трижды возглавлял правительство Бельгии (1834—1840, 1846—1847 и 1871—1874), в первые две каденции оставив за собой также портфель министра внутренних дел, а в 1836—1840 гг. и министра иностранных дел.

Должности:
Министр иностранных дел — декабрь 1836 — 18 апреля 1840;
Министр внутренних дел — 21 ноября 1831 — 20 октября 1832, 4 августа 1934 — 18 апреля 1940, 31 марта 1846 — 12 августа 1847.

Награды 
 Орден Леопольда (Бельгия),
 Офицер ордена Почетного легиона (Франция),
 Рыцарь Большого Креста Ордена Святого Григория Великого (Ватикан).

Литература 
 Jean-Luc DE PAEPE & Christiane RAINDORF-GERARD (red.), Le Parlement belge, 1831—1894. Données biographiques, Brussel, 1996.
 Le Comte de Theux, in: Théodore Juste, Panthéon National (1830—1880), Hector Manceaux (Mons), 1881, pp. 127—132.
 Baudouin de Theux, Le comte Barthelemy de Theux de Meylandt (1794—1874), un homme politique du XIXe siècle, pionnier de l’indépendance de la Belgique, Recueil LXXI de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, 2019, 208 p.
 Barthélemy Théodore Graaf de Theux de Meylandt (Sint-Truiden 1794 — Heusden 1874) — Een Groot Staatsman, Heemkundig Kring, Heusden, 1975.
 Almanach royal de Belgique: Classé Et Mis En Ordre Par H. Tarlier
 Ch. TERLINDEN, Barthélémy de Theux de Meylandt, in: Biographie nationale de Belgique, T. 24, 1926—1929, col. 771—782
 Théodore JUSTE, Histoire du Congrès national ou de la fondation de la monarchie belge, Brussel, 1850, 2 Vol.
 Els Witte, Het Verloren Koninkrijk. Het harde verzet van de Belgische Orangisten tegen de revolutie, 1828—1850, Antwerpen, 2014.

Премьер-министры Бельгии
Министры иностранных дел Бельгии